

Устьянка — село, Бурлинський район, Алтайський край
 Устьянка — село, Локтівський район, Алтайський край
 Устьянка — присілок, Пишминський міський округ, Свердловська область